Мигель Луис Амунатеги Альдунате (; 11 января 1828, Сантьяго — 22 января 1888, там же) — чилийский политический, государственный и общественный деятель, просветитель, , ,  , профессор. Президент Палаты депутатов Чили (8 октября 1867 — 8 декабря 1868 и 6 июня 1871 — 4 июня 1872). Член Чилийской академии языка.

Один из основоположников классической школы буржуазной историографии, сторонник либерально-позитивистского направления в чилийской историографии.

Биография 
Баскского происхождения. В 14-летнем возрасте осиротел. Опеку над семьёй взял на себя генерал Рамон Фрейре, бывший верховный директор Чили (в 1823—1826), которого в своё время защищал отец-адвокат Амунатеги.

В 1840 году поступил в Национальный институт литературных, экономических, гражданских и духовных наук Чили, где слушал лекции Андреса Бельо. Окончил Чилийский университет. После окончания учёбы работал частным преподавателем. В 21-летнем возрасте получил кафедру гуманитарных наук в Национальном институте.

В октябре 1852 года перешёл в Чилийский университет в качестве профессора, начал сотрудничать с министерством народного образования.

С 1849 года — член Либеральной партии Чили. В 1856 году вместе с другими молодыми интеллектуалами основал Общество первичного обучения, целью которого была борьба с высоким уровнем неграмотности (86 %), существовавшим в то время в Чили.

В 1863 году был избран в парламент и работал там в течение 12 лет подряд. В 1875 года был предложен в качестве кандидата в президенты.

Государственный деятель:
 Министр внутренних и иностранных дел (13 ноября 1868 — 2 августа 1870)
 Министр юстиции, культов и народного просвещения (8 сентября 1876 — 5 августа 1878)
 Министр иностранных дел Чили (20 августа 1879 — июль 1880)
 Министр иностранных дел, культов и колонизации Чили (28 июня 1887 — 25 января 1888)

Научная и творческая деятельность 
Задачей историка Амунатеги считал фиксирование хода событий и прославление деятелей-патриотов. Отдавая должное роли народных масс в истории, он не видел, однако, ни классов, ни классовой борьбы. Двигателем прогресса А. считал просвещение. Революционную централизованную диктатуру Амунатеги рассматривал как средство для обуздания сепаратизма и утверждения «режима на службе народных интересов».

В 1853 году издал книгу, в которой утверждал, что Чили имеет право претендовать на всю Патагонию.

Избранная библиография 

 Biografía del general Borgoño (1848)
 La reconquista española: apuntes para la historia de Chile : 1814—1817 (1851)
 Títulos de la República de Chile a la soberanía y dominio de la estremidad austral del continente americano (1853)​
 Una conspiración en 1780 (1853)
 La dictadura de O’Higgins (1853)
 Biografías de americanos (1854)​
 De la instrucción primaria en Chile: lo que es, lo que debería ser (1856)
 Compendio de la historia política y eclesiástica de Chile (1856)
 Geografia de la juventud de Sud-América : redactada según los mejores tratados modernos y muy esmerada en la parte relativa a las repúblicas hispano-americanas, principalmente la parte de Chile (1856)
 Juicio crítico de algunos poetas hispano-americanos (1861)
 Descubrimiento y conquista de Chile (1862)
 La cuestión de límites entre Chile y Bolivia (1863)
 Los precursores de la independencia de Chile (1870)
 La Encíclica del Papa León XII contra la independencia de la América española (1874)
 La crónica de 1810 (1876)
 El terremoto del 13 de mayo de 1647 (1882)
 Vida de don Andrés Bello (1882)
 Vida del general don Bernardo O"Higgins (1882)
 Corona fúnebre a la memoria del señor Benjamín Vicuña Mackenna (1886)
 Acentuaciones viciosas (1887)
 Memorias científicas y literarias (1887)`
 Estudios sobre instrucción pública. 3 т. (1897—1898)
 Cuadros Antiguos (1896)

Умер от пневмонии.

Примечания

Литература 
 
 Энциклопедический справочник «Латинская Америка». — М.: Советская Энциклопедия. Главный редактор В. В. Вольский. 1979—1982.

Ссылки 
 Биография
 Мигель Луис Амунатеги

Министры внутренних дел Чили
Министры иностранных дел Чили
Министры юстиции Чили
Министры образования Чили
Председатели Палаты депутатов Чили
Кандидаты в президенты Чили
Члены Чилийской академии языка
Историографы
Биографы
Испанские писатели
Преподаватели Чилийского университета
Выпускники Чилийского университета
Умершие от пневмонии